Glastonbury – miasto w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Glastonbury – miasto w Connecticut (USA)
 Glastonbury – miejscowość w Kanadzie